Fallskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fallskäret (vid Fränsvik, Larsmo), Österbotten, 
 Fallskäret (vid Finnäs, Larsmo), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar